Methanofollis — род архей из семейства Methanomicrobiaceae порядка Methanomicrobiales.

Биологическое описание 
Неподвижный грамотрицательный облигатный анаэроб. Мезофил, образует метан. Клетки неправильной кокковидной формы, диаметром 1,25—2,00 мкм. Основные липиды — фосфолипиды, гликолипиды и фосфогликолипиды. Поглощают H2/CO2, формиаты, 2-пропанол/CO2, 2-бутанол/CO2 для роста и метаногенеза. На катаболических субстратах, таких как ацетаты, триметиламин, метанол, этанол, 2-пропанол, изобутанол и 2-бутанол, рост обнаружен не был.

Условия обитания 
Растёт при температурах 20—45 °C (оптимальная температура 34—40 °C), pH около 7.

Геном 
Геном Methanofollis пока не был расшифрован. GC-состав ДНК составляет приблизительно 60 %.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 5 видов:

Примечания 

Methanomicrobiaceae
Роды архей